Kebbi – rzeka
 Kebbi (stan)